La liste des municipalités de Géorgie recense la totalité des  incorporées dans l'État américain de Géorgie en date de janvier 2018. Elles sont classées par ordre alphabétique dans un tableau triable selon leur type, leur nom officiel et les données démographiques et géographiques issues du recensement de 2010 visant à refléter leur place en matière de superficie et de population.

La Géorgie est divisée en , ce qui fait d'elle l'État au plus grand nombre de comtés après le Texas () et compte . Les municipalités de Géorgie sont toutes organisées en tant que  () ou  (), c'est-à-dire, régies par leur propre charte (à l'inverse des  () dont le statut est déterminé par le droit de l'État).

Généralités 
La plus grande municipalité en termes de population est Atlanta, qui est également sa capitale, avec  et la plus petite municipalité est Edge Hill, avec . La plus grande municipalité en termes de superficie est Augusta, une , qui s'étend sur . Edge Hill et Santa Claus se disputent la place de la plus petite municipalité, faisant toutes deux  chacune.

Création et statut 
Les municipalités de Géorgie sont créées par l'Assemblée générale de Géorgie. Depuis 1963, la loi impose qu'une communauté compte au moins  pour devenir une municipalité. Elles peuvent être appelées  ou , sans incidence sur leur statut.

Le gouvernement d'un comté et d'une municipalité peuvent fusionner pour créer une  () disposant d'un « gouvernement unifié » (). C'est le cas de huit d'entre elles : Athens (comté de Clarke), Augusta (comté de Richmond), Columbus (comté de Muscogee), Georgetown (comté de Quitman), Statenville (comté d'Echols), Macon (comté de Bibb), Cusseta (comté de Chattahoochee) et Preston (comté de Webster).

Il faut distinguer les municipalités, qui sont par définition incorporées et disposent d'un gouvernement propre, des  et des  (CDP) qui ne le sont pas. C'est pour cela que les sièges de certains comtés n'apparaissent pas dans cette liste, comme Knoxville (siège du comté de Crawford) ou encore Appling et Evans, qui se partagent le siège du comté de Columbia.

Liste

Notes et références 

Georgie
Municipalites